Наима — вариант женского имя Ноэми (Наоми)
 Наима — немецкая певица